Un syllabus  est un recueil de questions tranchées par l’autorité papale.
 Le Syllabus du pape Pie IX désigne le plus célèbre recueil de questions tranchées par l’autorité papale de Pie IX.
 Un syllabus est le document regroupant un certain nombre d'informations fournies par un formateur à ses auditeurs en ouverture de son cours, le plus souvent dans les cycles d’études supérieures ou universitaires (mais pas seulement) .
 Syllabus  est un jeu de société.